Lawless est également un nom de famille porté par :

 Blackie Lawless (1956- ), chanteur et guitariste du groupe de Heavy metal W.A.S.P.
 Christopher Lawless (1995-), coureur cycliste britannique
 Gavin Lawless, joueur sud-africain de rugby à XV
  (1987-), musicien américain (Jonas Brothers).
 Lucy Lawless (1968- ), actrice et productrice néo-zélandaise
 Paul Lawless (1964- ), joueur professionnel de hockey canadien

Cinéma 
 Lawless, film américain connu sous le nom français Des hommes sans loi.

Télévision 
 Lawless, série télévisée américaine diffusée en 1997
 Lawless, série télévisée britannique diffusée en 2004

 Lawless, téléfilm néo-zélandais de Chris Martin-Jones diffusé en 1999
 Lawless, téléfilm britannique de Roger Gartland diffusé en 2004
 Lawless, téléfilm britannique de Jon Jones diffusé en 2013

Homonymie de patronyme